Der Begriff Ohra bezeichnet
 Ohra, eine Landgemeinde in Westpreußen, heute Stadtteil von Danzig, Polen; siehe Orunia-Św. Wojciech-Lipce
 Ohra (Fluss), einen Fluss in Thüringen
 die OHRA Card, das Zahlungsmittel im Stadion GelreDome zu Arnhem
 ein afrikanisches Ellenmaß, siehe Coudée

Siehe auch:
 Ohra-Talsperre
 Ohre
 Ora